

Accezioni comuni
 Longa, sinonimo del termine musicale Lunga

Geografia

Longa – località dell'Angola

 Longa, La Longa o la Lunga (Lunga) – isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme

 Longa  – l'unica frazione di Schiavon in provincia di Vicenza
 Longa – frazione di Almenno San Bartolomeo in provincia di Bergamo
 Tanzania
Longa – circoscrizione della regione di Lindi

Persone
Marianna Longa, ex sciatrice di fondo italiana

Pagine correlate

Lunga